Der Chevrolet Blazer ist ein in den USA von General Motors produziertes SUV. Zusätzlich zum Mitte 1969 eingeführten und bis Herbst 1994 gebauten „großen“ Blazer (K/K5-Serie), kam im Spätsommer 1982 der kompaktere Blazer S-10 auf den Markt.

In Indonesien wurde der Blazer ab Mitte der 1990er Jahre als Opel vermarktet. Ende 2005 wurde die Fertigung des Blazer S-10 eingestellt.

Seit 2018 wird unter demselben Namen ein Crossover-SUV verkauft. Im Juli 2022 wurde auch eine batterieelektrisch angetriebene Version, der Chevrolet Blazer EV, vorgestellt.

Blazer K/K5 (1969–1994) 

Der ursprüngliche Blazer mit der Bezeichnung Blazer K5 wurde von Mitte 1969 bis Herbst 1994 in drei Modellgenerationen gefertigt:

 1. Generation von 1969 bis 1972,
 2. Generation von 1972 bis 1991 und
 3. Generation von 1991 bis 1994.

Zum Herbst 1994 wurde er in Chevrolet Tahoe umbenannt. In diesem Jahr war der Tahoe noch baugleich mit den vorhergehenden Baujahren des Blazer.

Der Name Blazer wurde ab Herbst 1994 nur noch für den kleineren Chevrolet Blazer der S-10-Reihe verwendet.

Mehrfach wurden Scheinwerfer und Dach modifiziert.

Blazer S-10 (1982–2005) 

Im  lancierte Chevrolet einen kleineren Blazer als Blazer S-10. Im ersten Jahr der Produktion wurden 106.000 Blazer verkauft.

Der Chevrolet Blazer wurde im  sowohl technisch als auch optisch grundsätzlich überarbeitet. 1998 gab es ein weiteres Facelift.

Parallel dazu brachte GM den GMC S-15 Jimmy auf den Markt. 1991 wurde die Produktion des Oldsmobile Bravada aufgenommen. Alle drei SUVs basierten auf derselben Plattform, wobei der GMC Jimmy und der Chevrolet Blazer weitestgehend identische Ausstattungsvarianten boten, während der Oldsmobile Bravada im höherwertigen Segment angesiedelt wurde.

Ab 1999 wurde ein höherwertiges Ausstattungspaket unter dem Namen TrailBlazer angeboten und 2000 ging ein neues Modell mit diesem Namen in den Vertrieb. Während das dreitürige Modell regulär weiterhin angeboten wurde, konnte das fünftürige Modell nur noch als Flottenfahrzeug bestellt werden. Im  wurde die Produktion des Blazer eingestellt.

In Indonesien wurde der Blazer unter der Marke Opel vertrieben.

Auf dem südamerikanischen und dem russischen Markt wurden Modelle mit anderem Aussehen angeboten.

Blazer (seit 2018) 

Mitte 2018 wurde unter demselben Namen ein Crossover-SUV präsentiert, das seit Ende 2018 produziert wird und auf der C1XX-Plattform von GM basiert.

Blazer EV (ab 2023) 

Im Juli 2022 wurde der Blazer als Elektroauto vorgestellt. Diese Version ist 4,85 Meter lang und hat nach EPA-Norm eine maximale Reichweite von 515 km. Der Marktstart in Nordamerika soll im Sommer 2023 erfolgen. Auf Basis dieser Version präsentierte Honda im Oktober 2022 den Honda Prologue.

Weblinks

Einzelnachweise 

Sport Utility Vehicle
Blazer
Pkw-Modell
Kombi